Bulbus (slak), een geslacht van zeeslakken
 Bulbus (pedipalp), deel van de pedipalp van een mannelijke spin